Симия или Симий (; Simmias) може да се отнася за:

 Симия от Тива, древногръцки философ (5–4 век пр.н.е.), ученик и приятел на Сократ
 Симия (син на Андромен) († 330 пр.н.е.), генерал на Александър Велики
 Симия от Родос, поет (късния 4 век пр.н.е.)
 Симия от Сиракуза, философ (4 век пр.н.е.)
 Симия, офицер na Птолемей III на Червено море (3 век пр.н.е.)